Thread is het meervoud van het Engelse woord voor draad, en komt voor in de volgende betekenissen:

Threads (film), een docudrama van de BBC over een kernoorlog uit 1984.
Threads (Stargate), een aflevering van het achtste seizoen van Stargate SG-1.
Threads (RMI), een muziekalbum van Radio Massacre International 
Thread (informatica), een proces dat binnen een ander proces (parallel) wordt uitgevoerd.
Threads (Hoshiko Yamane)

Zie ook
 Thread